Тайгета — одна из семи плеяд.
 Тайгета — звезда в созвездии Тельца.
 Тайгете — XX спутник Юпитера.
 Тайгет — горный хребет в Греции, на юге полуострова Пелопоннес.